Magala peut faire référence à : 
 Alexandr Magala (né en 1989), artiste avaleur de sabre et danseur moldave.
 Magala Kabir, village du Cameroun.
 Magala Ndjamena, village du Cameroun.
 Shagaru Magala, un dragon dans Monster Hunter 4.

Voir aussi 
 Magalas, une commune française située dans le département de l'Hérault.